Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej 2002 – odbywały się w dniach 21–28 lipca 2002 roku w Norwegii. Był to pierwszy turniej rozgrywaną pod tą nazwą, gdyż wcześniej rozgrywano Mistrzostwa Europy U-18.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 
Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 
Grupa B

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-19 2002 została reprezentacja Hiszpanii.

Zobacz też 
 mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

2002
2002 w piłce nożnej
2002 w Norwegii